Boulder Lake ist der Name folgender Seen:

in Antarktika:
 Boulder Lake (Antarktika)

in Neuseeland:
 Boulder Lake (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Boulder Lake (Valdez-Cordova, Alaska)
 Boulder Lake (Wrangell, Alaska)
 Boulder Lake (Garfield County, Colorado)
 Boulder Lake (Gunnison County, Colorado)
 Boulder Lake (Summit County, Colorado)
 Boulder Lake (Connecticut)
 Boulder Lake (Idaho)
 Boulder Lake (Illinois)
 Boulder Lake (Kalifornien)
 Boulder Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Boulder Lake (Lake County, Minnesota)
 Boulder Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Boulder Lake (Missoula County, Montana)
 Boulder Lake (Ravalli County, Montana)
 Boulder Lake (Elko County, Nevada)
 Boulder Lake (Washoe County, Nevada)
 Boulder Lake (Jefferson County, Oregon)
 Boulder Lake (Wasco County, Oregon)
 Boulder Lake (Clallam County, Washington)
 Boulder Lake (Skagit County, Washington)
 Boulder Lake (Snohomish County, Washington)
 Boulder Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Boulder Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Boulder Lake (Wyoming)